Dubai Classic 1990 (также известен как Dubai Duty Free Classic 1990 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил осенью 1990 года (сезон 1990/91) в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стивен Хендри, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 9:1.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Dubai Classic
1990 год в снукере